Шевалле́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Шевалле, Альбен де (1812—1858) — французский филолог, занимавшийся вопросами происхождения и формации французского языка и издавший трёхтомник своих изысканий (1850).
 Шевалле, Клод (1909—1984) — французский математик, один из основателей группы «Бурбаки».